Jméno a příjmení Václav Petřík má více nositelů:

 Emerich Václav Petřík (1727–1798) – český hudební skladatel, varhaník a violoncellista 
 Karel Václav Petřík (1885–1957) – československý generál
 Václav Petřík (fotograf) (1889–1944) – český fotograf
 Václav Petřík (překladatel) (1861–?) – český středoškolský profesor, překladatel ze starořečtiny
 Václav Petřík z Benešova († 1592) – vychovatel a legát bavorského kurfiřta